Noriega (Ribadedeva), poble del municipi cantabre de Ribadedeva
 Antón Noriega Varela (Mondoñedo, 1869 - Viveiro, 1947), escriptor i periodista gallec 
 Manuel Antonio Noriega Moreno, dictador panameny
 Martiño Noriega
 Jerónimo Valdés de Noriega (Villarin, 1784 - Oviedo, 1855), militar asturià i Comte de Villarin 
 Gerardo Antonio Noriega Santoveña (Cué, Llanes, Astúries, 1982), futbolista espanyol
 Adela Noriega (Ciutat de Mèxic, 1969), actriu mexicana